Dekanat Cham steht für:

 Dekanat Cham (Bistum Regensburg), katholisches Dekanat
 Evangelisch-Lutherisches Dekanat Cham